Lachner är et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Franz Lachner (1803-1890) – tysk komponist
 Ignaz Lachner (1807-1895) – tysk komponist
 Theodor Lachner (1795-1877) – tysk komponist
 Vinzenz Lachner (1811-1893) – tysk komponist

Efternavne